

Cinema 
 Beautiful Girls – film del 1996 diretto da Ted Demme

Musica 
 Beautiful Girls – singolo dei Van Halen del 1979, dall'album Van Halen II
 Beautiful Girls – singolo di Sean Kingston del 2007, dall'album Sean Kingston
 The Beautiful Girls – gruppo musicale australiano

Televisione 
 Beautiful girls (Beautiful Girls) – episodio della terza stagione di Desperate Housewives